Робб — фамилия. Известные носители:
 Робб, Аннасофия (род. 1993) — американская актриса.
 Робб, Даг (род. 1975) — американский музыкант и певец.
 Робб, Джон (род. 1961) — британский рок-музыкант, певец и автор песен, музыкальный продюсер, журналист и телеведущий.
 Робб, Дэвид (род. 1947) — шотландский актёр.
 Робб, Кирсти Николь (род. 1979) — новозеландская велогонщица.
 Робб, Мюриэл (1878—1907) — британская теннисистка, чемпионка Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде (1902).